Мо́ггридж () — английская фамилия.

 Моггридж, Билл (1943—2012) — британский дизайнер, писатель и преподаватель, сооснователь фирмы , директор Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт.
  (1922—2004) — британская лётчица, первая женщина — командир воздушного пассажирского судна.
  (1842—1874) — британский ботаник, энтомолог и арахнолог, в честь которого назван род пауков .